79-я пехотная дивизия — пехотное соединение в составе Русской императорской армии.

История дивизии 
Сформирована в июле 1914 года из кадра 44-й пехотной дивизии. Вошла в состав 2-й армии Северо-Западного фронта. 12 сентября 1914 включена в Варшавский отряд Северо-Западного фронта. 30 апреля 1915 включена в формируемый 37-й армейский корпус Северо-Западного фронта.

79-я пехотная дивизия добросовестно дралась с германским противником в тяжёлых боях при Влоцлавске, у Кутно и по Нареву.

79-я артиллерийская бригада сформирована в июле 1914 года по мобилизации в Млевском Заводе из кадра, выделенного 44-й артиллерийской бригадой. Летом 1915 г. в составе 5-й армии дивизия действовала в Прибалтике.

Состав дивизии 
 1-я бригада
 313-й пехотный Балашовский полк
 314-й пехотный Новооскольский полк
 2-я бригада
 315-й пехотный Глуховский полк
 316-й пехотный Хвалынский полк
 79-я артиллерийская бригада

Командование дивизии

Начальники дивизии 
 19.07.1914 — 22.04.1917 — генерал-лейтенант Гаврилов, Николай Иванович
 07.05.1917 — xx.xx.xxxx — генерал-майор Шильдбах, Константин Константинович

Начальники штаба дивизии 
 22.12.1915 — xx.xx.1916 — полковник Борк, Константин Константинович
 01.11.1916 — xx.xx.xxxx — полковник Штубендорф, Алексей Оттович
 1917 — и. д. подполковник Изергин, Михаил Ильич
 11.10.1917 — xx.xx.xxxx — полковник Пионтковский, Иван Николаевич

Командиры бригады 
 29.07.1914 — 1915 — генерал-майор Троцкий, Дмитрий Павлович
 полковник Зундблад, Александр Оскарович
 08.02.1916 — после 10.07.1916 — генерал-майор Мисин, Август Эрнестович
 15.11.1916 — xx.xx.xxxx — генерал-майор фон Эттер, Иван Севастьянович
 xx.xx.1917 — ранее 10.10.1917 — генерал-майор Тришатный, Константин Иосифович

Командиры 79-й артиллерийской бригады 
 08.07.1916 — xx.xx.xxxx — полковник Сытин, Павел Павлович

Примечания 

Пехотные дивизии России во время Первой мировой войны
Воинские части и формирования, созданные в 1914 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году